Turnaja – wieś w rejonie iwacewickim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie świętowolskim
 Turnaja – wieś w rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie zaleskim

Zobacz też 
 Turna (ujednoznacznienie)

Linki zewnętrzne